Никола́й Черня́вский:
 Чернявский, Николай Андреевич (Колау Чернявский; 1893—1945) — русский поэт и переводчик.
 Чернявский, Николай Иванович (1840—1871) — российский журналист и драматург.
 Чернявский, Николай Николаевич (род. 1943) — белорусский советский писатель.
 Чернявский, Николай Родионович (?—?) — петербургский почт-директор, тайный советник.
 Чернявский, Николай Фёдорович (1867—1938) — украинский поэт, педагог и земский деятель.